Konge i Danmark: Valdemar Sejr 1202-1241

Se også 1217 (tal)

Begivenheder

Født

Dødsfald

Eksterne henvisninger 

 
17
Artikler om enkelte år